Gossip Girl může být:
 Gossip Girl (knižní série) – románová série Cecily von Ziegesarové
 Super drbna (seriál, 2007) (v originále Gossip Girl) – americký televizní seriál z let 2007–2012 na motivy románové série
 Super drbna (seriál, 2021) (v originále Gossip Girl) – americký televizní seriál z roku 2021, volné pokračování seriálu z let 2007–2012
 Gossip Girl: Acapulco – mexický televizní seriál z roku 2013 na motivy amerického seriálu z let 2007–2012
 Gossip Girl (EP) – EP jihokorejské dívčí skupiny Rainbow z roku 2009